Previte ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Previte (* 1951), US-amerikanischer Schlagzeuger und Bandleader
 Franke Previte, US-amerikanischer Sänger, Komponist, Songwriter und Musikproduzent
 Ron Previte (1943–2017), US-amerikanischer Mobster